Караогланов — фамилия; имеет женскую форму Караогланова.
 Караогланов, Александр Гаврилович (1909—2000) — советский военный деятель, генерал-полковник инженерной службы, Герой Социалистического Труда.
 Караогланов, Захари (1878—1943) — болгарский химик, специалист по неорганической химии, основоположник аналитической химии.